Алекса́ндр Андреевич Никола́ев:
 Николаев, Александр Андреевич (1868—1921) — эсер, член Учредительного Собрания.
 Николаев, Александр Андреевич (1905—1949) — советский вице-адмирал.